Mysliveček může být:
 malý myslivec ()

 Příjmení osob
Česká příjmení Mysliveček, přechýleně Myslivečková:
 František Mysliveček (* 1943) – český fotbalista a trenér, otec Františka Myslivečka (1965)
 František Mysliveček (* 1965) – český fotbalista a funkcionář, syn Františka Myslivečka (1943)
 Jaromír Mysliveček (* 1942) – český fotbalista a trenér
 Josef Mysliveček (1737–1781) – český hudební skladatel
 Martin Mysliveček (* 1950) – český kytarista
 Zdeněk Mysliveček (1881–1974) – český lékař-psychiatr

Česká příjmení